Christmas ist die englische Bezeichnung für Weihnachten und ist der Name von

geografischen Objekten:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Christmas (Arizona)
 Christmas (Florida)
 Christmas (Michigan)
 Christmas (Mississippi)
 Christmas City (Utah)
 Christmas Cove (Maine)
 Christmas Valley (Oregon)
Weiteres:
 Christmas Cliffs, Antarktika
 Christmas Mountains, Kanada
 Christmas Point, Antarktika
 Mount Christmas, Antarktika

Personen:
 Art Christmas (1905–1961), kanadischer Bandleader
 Dionte Christmas (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Eric Christmas (1916–2000), britischer Schauspieler
 Ernst William Christmas (1863–1918), australischer Maler
 Henry Christmas (1811–1868), englischer Kleriker, Prediger, Schriftsteller und Numismatiker
 Julie Christmas (* 1975), US-amerikanische Sängerin
 Lee Christmas (1863–1924), US-amerikanischer Söldner
 Pia Christmas-Møller (* 1961), dänische Politikerin
 Sidney Boldt-Christmas (1924–2016), schwedischer Segler

Bands:
 Christmas (Band), deutsche Punkband

einem Musikalbum:
 Christmas (Album), Musikalbum von Michael Bublé

einem Lied:
 Christmas (Lied), ein Rocksong von 1969 aus dem Album Tommy von „The Who“
 Christmas (Baby Please Come Home), Weihnachtslied der US-amerikanischen Sängerin Darlene Love

sowie ein seltener Vorname, zum Beispiel:
 Christmas Humphreys (1901–1983), buddhistischer britischer Rechtsanwalt, Richter, Theosoph und Autor

Siehe auch: